

Persone
 Cornelis Tromp (1629-1691) – ammiraglio olandese, figlio di Maarten Tromp
 Henricus Tromp (1878-1962) – canottiere olandese
 Maarten Tromp (1598-1653) – ammiraglio olandese

Altro
 Classe Tromp – classe di fregate missilistiche della marina militare olandese
 Classe Tromp – classe di incrociatori leggeri della marina militare olandese
 Hr. Ms. Tromp – incrociatore leggero della marina militare olandese
 Hr. Ms. Marten Harpertszoon Tromp – corazzata costiera della marina militare olandese